E314 peut désigner :
 E314, numéro E de la résine de gaïac, un additif alimentaire ;
 Route européenne 314, reliant Louvain (Belgique) à Aix-la-Chapelle (Allemagne).